Пауль Тіман (26 серпень 1881, Юрьев (ныне Тарту) — ?) — російський і німецький кінопідприємець.
 Ам-Тіман — місто в Чаді.